Уолсолл () — город в Великобритании (метрополитенское графство Уэст-Мидлендс), расположенный к северо-востоку от Бирмингема и к востоку от Вулверхэмптона. Исторически (до 1974 года) Уолсолл был частью церемониального графства Стаффордшир.

Старинный центр шорного производства и металлообработки; в городе представлены металлургия, станкостроение, электротехника, производство автодеталей, кожевенная промышленность.

Уолсолл — административный центр метрополитенского района Уолсолл. Согласно переписи 2001 года население города составляло 170 994 человек. Население округа Уолсолл — 253,5 тыс. человек.

География 
Ближайшие к Уолсоллу населённые пункты о́круга — Уилленхолл (), Блоксвич () и Олдридж (). Также рядом находится деревня Уолсолл-Вуд, относящаяся к графству Уэст-Мидлендс.

История 
Первые упоминания об Уолсолле (тогда называвшемся Walesho) относятся к 1002 году; предполагается, что название поселения произошло от словосочетания «Walh halh» («Долина говорящих по-кельски»). К началу XIII века Уолсолл был уже небольшим торговым центром. В XIV веке была учреждена должность мэра Уолсолла. В результате индустриальной революции население Уолсолла за 200 лет возросло с 2 тысяч (в XVI веке) до 86 тысяч. Дом-музей известного британского писателя Джером Клапка Джерома.

Спорт 
В городе базируется футбольный клуб Уолсолл, выступающий в Первой Футбольной лиге Англии, третьем по значимости футбольном турнире Англии.

Города-побратимы 
  Мюлуз, Франция (1953)

Примечания

Ссылки 
 www.walsall.gov.uk, сайт городского совета Уолсолла
 Walsall Daily News
 www.bbc.co.uk, BBC Black Country
 Walsall Metropolitan Borough Council
 Церковь Св. Матфея в Уолсолле
 Уолсолл. Галерея Нового искусства
 walsall.gov.uk. Кожевенный музей в Уолсолле
 Walsallfans.co.uk — Сайт болельщиков футбольного клуба Walsall FC

Города Англии
Уэст-Мидлендс
Стаффордшир